

Населені пункти та їхні частини

 Конопкі — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Конопкі — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Конопкі — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Конопкі — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Конопкі — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конопкі — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки